Obol steht für
 Obolus, auch Obol, eine Münze
 Obal (Stadt), russisch Obol, eine weißrussische Stadt
 Obal (Düna), russisch Obol, ein Nebenfluss der Düna